Jürgen Werner (1935–2002) nyugatnémet válogatott német labdarúgó
 Jürgen Werner (1942) keletnémet válogatott német labdarúgó
 Jürgen Werner (1961) osztrák labdarúgó
 Jürgen Werner (1963) német újságíró, forgatókönyvíró 
 Jürgen Werner (1967) válogatott osztrák labdarúgó